Friderik III. je ime več vladarjev:

Friderik III. rimsko-nemški protikralj, avstrijski vojvoda kot Friderik I. (1289-1330)
Friderik III. Siciljski, siciljski kralj (1341-1377)
Friderik III. Habsburški, rimsko-nemški cesar (1415-1493)
Friderik III. Saški, saški volilni knez (1463-1525)
Friderik III. Pfalški, pfalški volilni knez (1515-1576)
Friderik III. Ptujski
Friderik III. Danski, danski kralj (1609-1670)
Friderik III. Ortenburški, deželni glavar Kranjske (?-1418)
Friderik III. Brandenburški, brandenburški volilni knez,  pruski kralj kot Friderik I. (1657-1713)
Friderik III. Nemški, nemški cesar (1831-1888)